Sayyid Muhammad Ja'far (1985. augusztus 25. –) bahreini válogatott labdarúgó, a Muharraq kapusa.

Források 
 
 
 

1985-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek